Ashburnham ist der Name folgender Orte:
 Ashburnham (East Sussex), England
 Ashburnham (Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Ashburnham County, New South Wales, Australien

Ashburnham steht für:
 Baron Ashburnham, britischer Adelstitel der Peerage of England (1689), siehe Earl of Ashburnham #Verleihung
 Earl of Ashburnham, britischer Adelstitel der Peerage of Great Britain (1730)

Siehe auch:
 Codex Ashburnham, Sammlung von Blättern von Leonardo da Vinci
 Ashburnham-Pentateuch, Bilderhandschrift